Olinda, keresztnév
 Olinda, város Brazíliában